Фріз, Фриз

 Фриз, Фріз (Frise) — муніципалітет у Франції , у регіоні Пікардія , департамент Сомма .

Персоналії 
 Джош Фріз (; 1972) — американський сесійний барабанщик і композитор. 
 Сергій ‎Фріз — підполковник Збройних сил України.
 Фредді Фріз (; 1909 — 1988) — британський мотогонщик, перший чемпіон світу у класі 350cc MotoGP (1949 року), п'ятиразовий переможець гонки Isle of Man TT.

Див. також 
 Де Фриз, Де Фріз (De Vries) — прізвище нідерландського походження.